Bujoreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bujoreni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Bujoreni (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Bujoreni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș